Карбън може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Карбън (окръг, Монтана)
 Карбън (окръг, Пенсилвания)
 Карбън (окръг, Уайоминг)
 Карбън (окръг, Юта)